Hewetson ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Hewetson (1739–1798), irischer Bildhauer in Rom
 Reginald Hewetson (1908–1993), britischer General